Sezon (1966) był 22. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 22 kwietnia 1966 i trwały do 23 października 1966. Tytułu nie obroniła drużyna Vålerenga Fotball. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Skeid Fotball.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1966 w piłce nożnej